Die Liste der Bahnhöfe und Haltepunkte in Sachsen führt alle Eisenbahnbetriebsstellen des öffentlichen Verkehrs auf, die auf dem Territorium des 1990 neu begründeten Freistaats Sachsen bestehen. Enthalten sind auch alle aufgelassenen und abgebauten Stationen.

Legende 

Die in der Tabelle verwendeten Spalten listen die im Folgenden erläuterten Informationen auf:

 Name: Name der Betriebsstelle im Infrastrukturregister, historische Stationen sind nach ihrem letzten Namen eingeordnet. Abweichende Benennungen der Bahnhofsbetreiber (z. B. DB Station&Service) sind „klein“ aufgeführt. Sorbische Namen stehen in Klammern.
 Status: Status der Betriebsstelle Bf – Bahnhof, Bft – Bahnhofsteil, Hp – Haltepunkt, Anst – Anschlussstelle, Awanst – Ausweichanschlussstelle, Üst – Überleitstelle (Stand 1. Januar 2019)
 Höhe: Höhe der Schienenoberkante über Normalnull
 Frühere Namen: Auflistung historischer Betriebsstellennamen
 Eröffnungen: Aufgeführt sind die offiziellen Eröffnungsdaten, an denen der öffentliche Verkehr begann.
 Auflassung: Aufgeführt sind die offiziellen Auflassungsdaten.
 Anmerkungen: Sonstige Anmerkungen zu den Strecken
 Grau unterlegte Betriebsstellen sind aufgelassen.

A

B

C

D

E

F

G

H

I–J

K

L

M

N

O

P–Q

R

S

T

U

V

W

Z

Siehe auch 
 Liste der Bahnhöfe und Haltepunkte in Chemnitz
 Liste der Stationen der S-Bahn Dresden
 Liste der Stationen der S-Bahn Mitteldeutschland

Weblinks 
 Verkehrsstationen in Sachsen auf Sachsenschiene.de
 DB Netze – Infrastrukturregister

Einzelnachweise 

Sachsen
!Liste